Il doppio femminile del Regions Morgan Keegan Championships and Memphis International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Ol'ga Govorcova e Alla Kudrjavceva ma la Kudryavtseva ha deciso di non partecipare.

La Govortsova ha partecipato insieme a Vera Duševina ma sono state sconfitte in finale da Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (campionesse)
 Vera Duševina /  Ol'ga Govorcova (finale)

 Līga Dekmeijere /  Nadia Petrova (ritirate, semifinali) 
 Michaëlla Krajicek /  Anna Tatišvili (semifinale)

Tabellone

Note 
 

Regions Morgan Keegan Championships and Memphis International 2012
WTA Tour 2012